Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1937 je štirinajsto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 12. in 18. februarjem 1937 v Chamonixu, Francija, v petih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1937
1937 v športu
Športne prireditve v Franciji
Šport v Chamonixu